Hohenwarth (Cham), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk

Zie ook
Hohenwart, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Hohenwarthe, een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt